Esistono più comuni francesi con questo nome

Argelos – Landes
Argelos – Pirenei Atlantici